Lykiskos ist der Name mehrerer antiker griechischer Persönlichkeiten:

Lykiskos (Demagoge), athenischer Demagoge, zwang 406 v. Chr. im Arginusenprozess Euryptolemos, eine Anklage gegen Kallixenos zurückzuziehen
Lykiskos (Stratege), in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. lebender Stratege des Diadochen Kassandros
 Lykiskos (Offizier) († 309 v. Chr.), angesehener Offizier des Tyrannen Agathokles von Syrakus, von dessen Sohn Archagathos nach einem Streit getötet
Lykiskos (Gesandter), warnte 211/210 v. Chr. als akarnanischer Gesandter in Sparta vor einer Allianz mit Rom
Lykiskos (Ätoler) († 160/159 v. Chr.), sehr prorömisch eingestellter Ätoler
Lykiskos (Aipytide), messenischer Adliger